Es folgt eine Liste an Chemikalien, die gemäß dem Gesetz The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Umgangssprachlich Proposition 65) dem Staate Kalifornien als krebserregend (Krebs), geburt-/entwicklungschädigend (Entwicklung) oder reproduktionstoxisch (Frau/Mann) eingestuft sind.

Stand 27. Januar 2023 gelistete Stoffe 
Die "Art der Toxizität" in der folgenden Tabelle ist zu lesen als:
 Krebs: Kann oder steht im Verdacht Krebs auszulösen
 Entwicklung: Entwicklungstoxizität ist definiert als jede strukturelle oder funktionelle Veränderung, die durch Umwelteinflüsse verursacht wird und die das normale Wachstum, die Differenzierung, die Entwicklung und/oder das Verhalten beeinträchtigt.
 Mann/Frau:  Reproduktionstoxizität bei Mann/Frau

Anmerkungen

Aus der Liste entfernte Stoffe

Hinweis 
 Im Falle basischer Verbindungen sind oft auch entsprechende Säuresalze wie Hydrochloride gelistet.

Einzelnachweise 

Liste (Chemie)
Chemikalienrecht
Recht (Kalifornien)